Passi  – città delle Filippine nella Provincia di Iloilo
Passi  – opera teatrale del 1975 scritta da Samuel Beckett
Passi  – rapper francese di origine congolese
Passi di Preposulo  – antica nobile famiglia comitale originaria di Bergamo
Passi  – raccolta di racconti dello scrittore Jerzy Kosinski

Pagine correlate 
 Passo
Pass (disambigua)